Gibbings est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1916-2009), fermier et administrateur canadien
 (1889-1958), auteur et artiste irlandais
 (1905-1976), architecte britannique

Voir aussi
, film australien de 1934

Homonymie de patronyme